Loch Buie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Buie (vik i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute, 
 Loch Buidhe (sjö i Storbritannien, lat 57,95, long -4,25), Skottland, Highland, 
 Loch Buidhe (sjö i Storbritannien, lat 56,59, long -4,78), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar